

Personnalités 

 Antoine-Mathieu-Alexandre Jaquemet (183-1869), évêque de Nantes ;
 Yvan Jaquemet dit Yvan Peacemaker (né en 1976), compositeur, réalisateur et musicien suisse ;
 Félix Jaquemet (1915-1945), officier et résistant français, compagnon de la Libération ;
  (né en 1978), scénariste et réalisateur suisse.

Voir aussi